Гро́зненская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Грозненская улица — улица во Владикавказе.
 Грозненская улица — улица в Кисловодске
 Грозненская улица — улица в Омске
 Грозненская улица — улица в Самаре.
 Грозненская улица — улица в Таганроге
 Грозненская улица — улица в Уфе.
 Грозненская улица — прежнее название улицы Юсупова (переименована в 2000 г.) в Махачкале.

Украина 
 Грозненская улица — улица в Днепре.
 Грозненская улица — улица в Донецке.
 Грозненская улица — улица в Харькове.